Пинтос () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пинтос Перейра, Франсиско Рикардо (1880—1968) — уругвайский деятель рабочего и коммунистического движения, историк-марксист, политический публицист.
 Пинтос Сальданья, Хосе Луис (род. 1964) — уругвайский футболист, защитник.